Herre ist der Familienname folgender Personen:

 Albert William Herre (1868–1962), US-amerikanischer Fisch- und Flechtenkundler
 Anton Herre (1910–1993), deutscher Theologe und Weihbischof
 Franz Herre (* 1926), deutscher Historiker und Publizist
 Hans Herre (1895–1979), deutscher Gärtner und Botaniker
 Heinz Herre (1909–1988), deutscher Berufsoffizier und Geheimdienstler
 Irene Herre (* 1944), deutsche Malerin
 Johanne Sophie Herre (1706–1796), morganatische Ehefrau von Wilhelm Gustav, Erbprinz von Dessau (1699–1737), und spätere Reichsgräfin von Anhalt

 Paul Herre (1876–1962), deutscher Historiker
 Richard Herre (1885–1959), deutscher Maler, Grafiker und Architekt

 Tobias Herre (* 1969), deutscher Lesebühnenautor, siehe Tube (Schriftsteller)
 Volkmar Herre (* 1943), deutscher Fotograf, Buchgestalter und Verleger
 Wolf Herre (1909–1997), deutscher Zoologe

Herre steht außerdem für:

 Herre (Norwegen), norwegische Gemeinde

Herré steht für:

 Herré, französische Gemeinde

Siehe auch:

 Max Herre (Album)